Бледногрудый дрозд () — птица семейства дроздовых.

Тело птицы достигает 23 см в длину. Питается в основном фруктами, но может ловить червей, насекомых и ящериц.

Обитает на востоке и севере Южной Америки (Бразилия, Суринам, Гайана).

Примечания 

Настоящие дрозды
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1818 году